Наваморкуэнде () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 111 км². Население — 676 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Покровителем города считается святая Мария де ла Нава.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо